Prins Edwardeilanden, Zuid-Afrikaanse eilandengroep.
Prins Edwardeiland (Zuid-Afrika), een eiland van de Prins Edwardeilanden.
Prins Edwardeiland (Canada), Canadese provincie.